Vestermarie (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen 
 Vestermarie (plaats), een plaats op het eiland Bornholm in de gelijknamige gemeente in de Deense regio Hovedstaden
 Vestermarie Kirke, de kerk uit Vestermarie uit 1885